Crystal Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crystal Township (Hancock County, Iowa)
 Crystal Township (Tama County, Iowa)
 Crystal Township (Kansas)
 Crystal Township (Montcalm County, Michigan)
 Crystal Township (Oceana County, Michigan)
 Crystal Township (North Dakota)